Tajna misja – film z 1950 roku
 Tajna misja – serial telewizyjny z 1992 roku
 Tajna misja – serial animowany z 2006 roku